Trnová ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Praha-západ, siehe Trnová u Jíloviště
Gemeinde im Okres Plzeň-sever, siehe Trnová u Plzně
Trnová, Ortsteil von Dobříš, Okres Příbram
Trnová, Ortsteil von Katusice, Okres Mladá Boleslav
Trnová, Ortsteil von Pardubice, Okres Pardubice
Trnová, Ortsteil von Tisová u Tachova, Okres Tachov
Trnová, Ortslage von Polepy, Okres Litoměřice